De Raiffeisen Super League 2016/17 was de 120ste editie van de hoogste Zwitserse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal in 1897. Aan de competitie namen tien clubs deel, die elkaar vier keer troffen. Op vrijdag 28 april 2017 werd FC Basel voor de achtste keer op rij tot landskampioen van Zwitserland. Op bezoek bij FC Luzern won de ploeg van trainer Urs Fischer met 2-1, waardoor de landstitel een feit was. Met nog zes wedstrijden voor de boeg had Basel maar liefst 24 punten voorsprong op de nummer twee, BSC Young Boys. Op eigen veld bleef de ploeg het gehele seizoen ongeslagen. Fischer zwaaide aan het einde van het seizoen af en werd opgevolgd door oud-international Raphaël Wicky. FC Vaduz is de enige club uit de Super League die niet uit Zwitserland komt, maar uit het vorstendom Liechtenstein. FC Vaduz eindigde dit seizoen als laatste en degradeerde daarmee na drie seizoenen naar de Challenge League.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2016/17 uit in de Raiffeisen Super League.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2016/17 onder leiding van trainer-coach Urs Fischer voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
 Challenge League 2016/17
 Zwitserse voetbalbeker 2016/17
 Zwitsers voetbalelftal in 2016
 Zwitsers voetbalelftal in 2017

2017
Competitievoetbal 2016/17